Buchanania (slak), een slakkengeslacht
 Buchanania (plant), een plantengeslacht